"Settimo", forma italianizada de "Sétimo", pode ser:
 Settimo Vittone, comuna italiana do Piemonte
 Settimo Torinese, comuna italiana do Piemonte
 Settimo Rottaro, comuna italiana do Piemonte
 Settimo Milanese, comuna italiana da Lombardia
 Settimo San Pietro, comuna italiana da Sardenha

Ver também
 Sétimo
 Settime

Desambiguações de topônimos